Волотовки — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Волотовки — деревня в Лепельском районе Витебской области.
 Волотовки — хутор в Миорском районе Витебской области.
 Волотовки — деревня в Россонском районе Витебской области.
 Волотовки — деревня в Шумилинском районе Витебской области.